Demeillionia är ett släkte av loppor. Demeillionia ingår i familjen Chimaeropsyllidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Loppor
Demeillionia